R96 peut faire référence à :
 Autre mort subite de cause inconnue, d'après la classification internationale des maladies ;
 La Fayette (R 96), un porte-avions français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres